Raman – città dell'India
 Chandrasekhara Venkata Raman – fisico indiano
 Cratere Raman – cratere della Luna
 55753 Raman – asteroide
 Distretto di Raman – distretto della Thailandia